El término Kala o Kalah puede hacer referencia a:

En biología 
Elkalyce kala (Black Cupid), mariposa de la India, de la familia de los licénidos;

En geografía 
Qala, Azerbaiyán, también pronunciado como Kala, una ciudad del municipio de Bakú en Azerbaiyán;
Kala, Markazí, un poblado de la provincia de Markazí, en Irán;
Kala, Behshahr, un poblado de la provincia de Mazandarán, en Irán;
Kala, Nur, un poblado de la provincia de Mazandarán, en Irán;
Kala, Semnán, un poblado de la provincia de Semnán, en Irán;
Kalah, Hormozgán, un poblado de la provincia de Hormozgán, en Irán;
Kala, Kirguistán, un poblado de la provincia de Jalal-Abad, en Kirguistán;
Kala Gujran, distrito de la provincia de Panyab, en Pakistán;
Kala e Dodës,un municipio del distrito de Dibër, en Albania;
El Kala, es un puerto en la provincia de El Tarf, en Argelia;
Parque nacional de El Kala, parque nacional en Argelia;
Kala/Balge es una localidad del estado de Borno, en Nigeria;

En la cultura popular 
Kala, un personaje de las novelas de Tarzán;
Kala (película) (2007), película indonesa;
Kala, una pantera negra, personaje de la serie animada Jungle Book (2013);
Kala, un personaje de las Teenage Mutant Ninja Turtles;
King Kala, un personaje de Flash Gordon, o al General Kala en la película de 1980;
Kala (cómic), personaje de Marvel Comics;
Kalah, juego de mesa africano;

En música 
Kala (álbum) (2007), el segundo álbum de estudio de la británica M.I.A.;
Kala Tour, tour sobre el álbum anterior;
Kala (banda), banda filipina;
KALA (2015), álbum del guitarrista americano Trevor Hall;

En religión

Jainismo 
El Tiempo, una de las cinco categorías del ajiva;

Hinduismo 
Kāla, el demonio "Tiempo", que roba el elixir de la inmortalidad;
Kalā, nombre de las 64 artes de Shiva;
Kala Bo, las consortes de Ganesha;
Kirtimukha, feroz demonio;
Batara Kala, un dios de la mitología japonsesa y balinesa;
Kala Ratri o Kalaratri, es la séptima de las nueve formas de Durga;

Personas

Nombre 
Kala Alexander (1969-), surfista y actor estadounidense;
Kala Nath Shastry (1936-), escritor indio;
Kala Savage (1978-), actriz estadounidense;
Kala Venkata Rao (1900–1959), político indio;

Apellido 
Brijendra Kala, actor indio;
Chandra Prakash Kala, escritor ecologista indio;
Hemlata Kala (1975-), jugadora de cricket india;
Hüseyin Kala (1987-), futbolista turco;
Itzik Kala, cantante israelí;